Een verkeersweg:
 N733 (België)
 N733 (Frankrijk)
 N733 (Nederland), zie Provinciale weg 733

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing